Puchar Świata w skokach narciarskich w Sapporo – zawody w skokach narciarskich, przeprowadzane w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich od inauguracji tej imprezy, czyli od roku 1980 (z przerwami w sezonach 1982/1983, 2006/2007, 2017/2018, 2020/2021 i 2021/2022). Areną zmagań jest duża skocznia Ōkurayama w Sapporo (w latach 1982–1997 zawody odbywały się także na skoczni normalnej Miyanomori).

W latach 1982-1997 zawsze organizowano po jednym konkursie indywidualnym na skoczni normalnej i dużej. W sezonie 1997/1998 rozegrano tylko jeden konkurs indywidualny na dużej skoczni. Z kolei w sezonach 1979/1980, 1980/1981 i od 1998/1999 do teraz rozgrywa się 2 konkursy indywidualne na dużej skoczni Ōkurayama. Od tej reguły odstąpiono raz, w 2023, kiedy to rozegrano aż 3 konkursy indywidualne. 

Dotąd rozegrano 77 konkursów (w tym jeden drużynowy), trzynaście z nich wygrali gospodarze. Pięciokrotnie wygrywali Polacy – Adam Małysz (3 razy, 1997–2001), Maciej Kot (raz, 2017) i Kamil Stoch (raz, 2017).

Podium poszczególnych konkursów PŚ w Sapporo

Mężczyźni

Kobiety

Najwięcej razy na podium w konkursach indywidualnych 
Uwzględnieni zawodnicy, którzy zdobyli minimum 2 miejsca na podium (stan na 22 stycznia 2023)

Najwięcej razy na podium według państw 
Stan na 22 stycznia 2023

Zobacz też 
 Puchar Świata w skokach narciarskich
 Ōkurayama, Miyanomori

Uwagi

Bibliografia 
 

!